Sant Medir de Barcelona, sant màrtir, pagès, venerat a Barcelona i Sant Cugat del Vallès 
 Festa de Sant Medir, celebració popular que té lloc a Barcelona i Sant Cugat del Vallès
 Parròquia de Sant Medir, parròquia al barri de la Bordeta, de Barcelona
 Toponímia:
 Ermita de Sant Medir, santuari a la serra de Collserola 
 Sant Medir (Sant Gregori), entitat de població del municipi de Sant Gregori
 Sant Medir (Sant Cugat del Vallès), nucli de població disseminat del municipi de Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental 
 Església de Sant Medir de Cartellà, bé cultural d'interès local al municipi de Sant Gregori (Gironès) 
 Sant Medir de Romanyà, església parroquial de Romanyà d'Empordà veïnat del municipi de Pontós (Alt Empordà) 
 Riera de Sant Medir, curs d'aigua de Collserola del vessant del Vallès Occidental 
 Serra de Sant Medir, serra entre els municipis de Cerdanyola del Vallès i de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Turó de Sant Medir, muntanya entre els municipis de Cerdanyola del Vallès i de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 Organitzacions:
Colla de Sant Medir "Unió Gracienca"
Colla de Sant Medir Monumental
Colla de Sant Medir "Els Patufets"